WorldFirst ist die Bezeichnung für:

 WorldFirst, ein Zahlungsdienstleistungsunternehmen, Tochtergesellschaft von Ant Financial
 WorldFirst (Rennwagenstudie)